Dedenbach ist ein geographischer Name:

 Dedenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Dedenbach (Harbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Harbachs bis nach dem Forsthaus Dachsbach, Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Dedenbach ist ein Familienname:
 Michael Dedenbach (1898–1971), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Peter Dedenbach (1875–1952), deutscher Gewerkschafter

Siehe auch:
 Degenbach